

Sigle 
 Focal adhesion kinase – chinasi di adesione focale

Codici 
 FAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di False Island (Alaska) (Stati Uniti)
 fak – codice ISO 639-3 della lingua fang